Потенжи — муниципалитет в штате Сеара.
 Потенжи (Натал) — район города Натал (Риу-Гранди-ду-Норти).
 Потенжи (река) — река в Риу-Гранди-ду-Норти.